Iwan Wyszniegradski (1832–1895) – rosyjski profesor mechaniki, minister finansów Imperium Rosyjskiego w latach 1887–1892, dziadek Iwana Wyszniegradskiego (1893–1979)
 Iwan Wyszniegradski (1893–1979) – rosyjski kompozytor muzyki poważnej, wnuk Iwana Wyszniegradskiego (1832–1895)